De 1000 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 15 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 22 maart 2015.

Titelverdedigster was Heather Richardson uit de Verenigde Staten. Haar landgenote Brittany Bowe veroverde de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro

Seoel

Berlijn

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Heerenveen (3)

Erfurt

Vrouwen 1000 meter
2014/2015